Palazzo di Marmo – palazzo di Calcutta, India
Palazzo di Marmo – palazzo di Nizza, Francia
Palazzo di Marmo – palazzo di Potsdam, Germania
Palazzo di Marmo – palazzo di San Pietroburgo, Russia
Palazzo di Marmo – palazzo di Teheran, Iran